Udruga mladih antifašista grada Zagreba je dobrovoljna, interesna, izvanstranačka organizacija mladih antifašista i antifašistički opredijeljenih građana Hrvatske.

Ciljevi udruge 

 Širenje i jačanje antifašističkih ideja i nazora organiziranjem manifestacija te informiranjem građanstva, posebice mladih;

 Suprotstavljanje svim pojavnim oblicima fašizma, ekstremnog nacionalizma, rasne, vjerske, spolne i dobne diskriminacije, te svih oblika nasilja, terorizma i netolerancije prema različitim skupinama, udrugama, organizacijama i pojedincima, kao i zalaganje za istinsko i pravično tumačenje cjelovite hrvatske povijesti;

 Zalaganje za pravnu i socijalnu državu i jednakost svih ljudi pred zakonima i Ustavom Republike Hrvatske.

 Rad na osnivanju ogranaka – podružnica 

 Organiziranje sekcija u sklopu Udruge mladih antifašista radi zadovoljenja interesa članova (kao: glazbena, likovna, informatička, sportska, literarna). Sekcije će sudjelovati u svakodnevnom radu Udruge mladih antifašista, te u različitim manifestacijama koje bi organizirali Udruga mladih antifašista, SABA RH, ZUABNOR ili neka druga udruga, organizacija ili udruženje s kojim postoji suradnja;

 Suradnja sa srodnim organizacijama i udruženjima u Hrvatskoj i u svijetu, a koje se također zalažu za jačanje ljudskih prava, pravnu državu, slobodu, demokraciju, toleranciju, nenasilje i zaštitu okoliša;

 Sudjelovanje u obilježavanju događaja, ličnosti i važnijih datuma iz NOB-e naroda Hrvatske od 1941. – 1945. godine i Domovinskoga rata od 1990. – 1995., kao i provođenje Programa SABA RH.

Hrvatske udruge